Ахемен (Achaemenes) може да се отнася за:

 Ахемен, цар на персите, основател на персийската династия Ахемениди
 Ахемен (сатрап), принц, сатрап на Египет от 484 до 460 пр.н.е., син на Дарий I
 Ахемен, герой от гръцката митология в Енеида на Вергилий